Паухатан има више значења:
 Округ Паухатан (Вирџинија)
 Паухатан (Арканзас)
 Паухатан (Луизијана)